Fairbank (conform originalului Fairbank) se poate referi la

Oameni numiți Fairbank 

 Alfred John Fairbank (1895 - 1982), caligraf britanic;
 Calvin Fairbank, aboliționist american;
 Christopher Fairbank, actor britanic;
 Janet Fairbank (1903 - 1947), soprană de operă americană;
 Janet Ayer Fairbank, autor american;
 Jennifer Fairbank, Miss Hawaii;
 John K. Fairbank, om de știință american specializat în studii orientale;
 N. K. Fairbank, om de afaceri american;
 Richard Fairbank, fondatorul și CEO-ul companiei Capital One;
 Valerie Baker Fairbank, magistrat american.

Locuri

United States 

 Fairbank, statul ;
 Fairbank, statul ;
 Districtul civil Fairbank din comitatul Buchanan, statul Iowa.

Canada 

 Fairbank, provincia ;
 Fairbank, Toronto, provincia 
 Fairbank Memorial Park, Toronto, Ontario
 Fairbank Middle School, Toronto, Ontario
 Fairbank Lake, Northern Ontario

Alte utilizări 

 67235 Fairbank, asteroid
 Boala Fairbank, o dezordine genetică.

Vezi și 

 Fairbanks, Alaska
 Fairbank (dezambiguizare)
 Fairbanks (dezambiguizare)

Nume proprii